Unter Another Fine Mess versteht man:

 den Originaltitel von Laurel und Hardy: Wohnungsagenten, einem amerikanischen komödiantischen Kurzfilm von Laurel and Hardy aus dem Jahr 1930.
 Another Fine Mess (Chesney Hawkes Album), ein Album aus dem Jahr 2008
 Another Fine Mess (Lied), dessen Titellied aus dem Jahr 2005
 Another Fine Mess (Skyclad Album) aus dem Jahr 2001
 Another Fine Mess, ein Album der Allniters aus dem Jahr 2000
 Another Fine Mess, ein Album von Back Door aus dem Jahr 1975
 Another Fine Mess, ein Livealbum von Lindisfarne aus dem Jahr 1995
 Another Fine Mess, eine Reihe von House/Club Alben, die von Azuli Records veröffentlicht wurden
 Another Fine Mess, ein  Lied von Glen Campbell aus dem Jahr 1978

Siehe auch:
 Another Nice Mess, eine amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1972 von Bob Einstein
 Clearly in Another Fine Mess, ein Album von illScarlett aus dem Jahr 2006
 A Fine Mess